Кубок Узбекистана по футболу 2009 года — футбольный турнир, в котором участвовали 35 профессиональных клубов.

Проводился по системе с выбыванием, начиная с 1-го раунда. Финальный матч состоялся 8 августа 2009 года на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте между ташкентскими клубами «Бунёдкор» и «Пахтакор». Обладателем Кубка в 10-й раз стал «Пахтакор».

Первый раунд

Второй раунд

Турнирная сетка

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Федерация футбола Узбекистана
 Профессиональная футбольная лига Узбекистана
 
 

2009
Спорт в Узбекистане в 2009 году
Футбол в Азии в 2009 году
Национальные футбольные кубки в сезоне 2009